Cline Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cline Mountain (Idaho)	
 Cline Mountain (Texas)